est la formule brute de plusieurs isomères.

 thiocyanate d'allyle, numéro CAS 
 isothiocyanate d'allyle, numéro CAS 

 Méthylthiazole
 2-méthylthiazole,  numéro CAS 
 4-méthylthiazole,  numéro CAS 
 5-méthylthiazole,  numéro CAS 

 Méthylisothiazole
 3-méthylisothiazole,  numéro CAS 
 4-méthylisothiazole,  numéro CAS 
 5-méthylisothiazole,  numéro CAS 

 Thiazine
 1,2-thiazine, numéro CAS 
 1,3-thiazine, numéro CAS 
 1,4-thiazine, numéro CAS